Carolinum bezeichnet:

Carolinum (Zeitschrift), eine Schülerzeitschrift mit historischem Hintergrund
Carolinum (Frankfurt), Zahnärztliches Universitäts-Institut ZZMK der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Lyceum Carolinum, Hochschule im Großherzogtum Frankfurt

Carolinum steht als Kurzform für folgende Einrichtungen:
 Orthopädisches Institut „Carolinum“ von Johann Georg Heine in St. Stephan (Würzburg)

 Seminarium Carolinum, eine ehemalige Lehreinrichtung der Jesuiten in Heidelberg
Auch folgende Gymnasien tragen diesen Namen:

Francisco-Carolinum, ehemalige Bezeichnung der Oberösterreichischen Landesmuseen